FC Obolon Kyiv (em ucraniano: Оболонь) foi um clube de futebol profissional ucraniano da cidade de Kyiv.

Elenco Atual 
<small>Última atualização: 6 de Julho de 2010 (UTC).

Ligações externas
Página oficial (em ucraniano)
Ogol.com.br

Obolon Kyiv
Clubes de futebol fundados em 1992
Clubes de futebol extintos em 2013